Гуще, чем вода () — шведский телесериал 2014 года, снятый Хенриком Янссон-Швайцером по сценарию Никласа Рокстрёма и Моргана Йенсена.

Премьера сериала в Швеции состоялась 27 января 2014 года на канале SVT. Показ в Финляндии начался с 5 февраля того же года.

Съёмки проходили в Барненс-э в Руслагене, в Лулео, Стокгольме и на Аландских островах.

Сюжет 
Лассе и Юнна Вальдемар приезжают на Аланды, чтобы отпраздновать день рождения матери, которая вместе с другим сыном — Оскаром — содержит гостиницу «Вальдемарс». Однако вскоре мать находят мёртвой, и это запускает ряд событий, в ходе которых на свет выходят многие семейные тайны.

В ролях

Ссылки 
 Телесериал на сайте канала SVT (швед.)
  Телесериал на IMDb (англ.)

Драматические телесериалы Швеции